

Sigle 
 Thrombotic thrombocytopenic purpura – porpora trombotica trombocitopenica
 Thymidine triphosphate – timidina trifosfato

Codici 
 ttp – codice ISO 639-3 della lingua tombelala